Royal Dolphins foi uma equipe de futebol sediada em Phnom Penh, Camboja e organizada para representar o exército nacional que disputou a primeira divisão nacional.

História 
Em 1998 e 1999, os únicos anos em que se há registro da participação da equipe na primeira divisão nacional, a equipe sagrou-se campeã.

Títulos 
 Campeonato Cambojano: 2 (1998 e 1999)

Clubes de futebol do Camboja